Holtet er:
 Forskellige lokaliteter i Norge.
 Holtet, en landsby med 80 indbyggere (2008) 3 kilometer sydøst for Gandrup og 8 kilometer vest for Hals. Holtet hører under Aalborg Kommune i Øster Hassing Sogn. Holtet Idrætsforening er stiftet i 1936. Fælles vandværk siden 26.10.1949.
Slægtsnavn efter gården "Holtet" i Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt. Alene denne slægts medlemmer kan efter Navneloven bære navnet Holtet. Om slægten er i 1932 af Overretssagfører Christian Holtet udgivet en Slægtsbog. Den føres stadig a'jour. Se ekstern Henvisning. Ved kommunalreformen 1. April 1970 er Volstrup Sogn en del af Sæby Kommune, Hjørring Amt. Efter seneste kommunalreform 1. Januar 2007 er sognet beliggende i Frederikshavn Kommune, Region Nordjylland. Øvrige beskrivelser af hvad "Holtet" ellers kan være findes på Slægtsbogen's Side 5. Medlemmer af slægten Holtet:
 Christian Holtet, Overretssagfører, Skanderborg. 1882-1951. Lokalhistoriker- og Politiker. Arkæologi. Se Slægtsbogen's Side 28.
 Villy Holtet Nielsen, Gårdejer, Vrønding. Erindringer og Arkæologi.
 Benny Holtet Milling, Rederi og Shipping. Afdelingschef i Rederiet A.P. Møller.
 Niels Leonard Holtet, U.S. Civil Servant, Department of Health.
 Christian Holtet, Redaktør og Lokalpolitiker. Danmarks Radio og Roskilde Byråd.